Il mastino dei Baskerville (The Hound of the Baskervilles) è un film del 1972 diretto da Barry Crane, basato sull'omonimo romanzo di Arthur Conan Doyle.
Inizialmente destinato alla televisione e trasmesso il 12 febbraio 1972 dalla ABC, in seguito venne distribuito anche nei cinema.

Trama

Collegamenti esterni 

Film gialli
Film di Sherlock Holmes